В данной дискографии представлены синглы, мини-альбомы и долгоиграющие пластинки американского певца и пианиста Литл Ричарда, изданные официально на территории США. Переиздания исключены.

Синглы 
Указаны оригинальные синглы Литл Ричарда, включая обратные стороны (переиздания исключены); лейбл и номер каталога фирмы звукозаписи; занимаемые места в американских хит-парадах общей категории («горячая сотня „Биллборда“»), а также ритм-н-блюза. Если обратная сторона сингла занимала место в хит-параде, её позиция отмечена «(б)». Пластинки 1952—56 гг. выходили на скорости 78 об/мин.

Альбомы 
Указаны оригинальные альбомы; лейбл и номер каталога фирмы звукозаписи; формат (концертные, студийные записи, сборники и т. п.). Переиздания исключены. У Ричарда продолжает выходить множество сборников, здесь указаны лишь наиболее значительные, включая бокс-сеты. В порядке исключения приведены альбомы с новым материалом, вышедшие только в других странах. Лишь два альбома Литла Ричарда заняли места в американском хит-параде («Billboard 200»): «Here’s Little Richard» (1957; 13-е место) и «Little Richard’s Greatest Hits Recorded Live» (1967; 184-е место).

Ссылки 
 Little Richard News Wiki — Records
 Discographie Rock’n’Country — Little Richard

Литл Ричард
Ричард, Литл
Ричард, Литл
Ричард, Литл
Ричард, Литл